Die Saison 2009/10 des Challenge Cups begann mit der ersten Runde am 17. Oktober 2009 und endete mit dem Finale am 28. März 2010.

Modus 
Die ersten beiden Runden wurden im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. In der dritten Runde kamen zu den sechzehn Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden waren. Bis einschließlich zum Viertelfinale ging es im KO-System mit Hin- und Rückspielen weiter. Die Sieger der Viertelfinalspiele qualifizierten sich für das Final Four in Perugia.

Teilnehmer

Spielplan

Erste und zweite Runde 

Entscheidungssatz
 Halkbank Ankara – Doetinchem  11:15
 Novi Sad – Kakanj 11:15

Dritte Runde bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2009/10
Volleyballsaison 2009/10
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften